Ripe ima više značenja:
 Ripe (Askona)
 Ripe (Teramo)